Leipsic (Delaware)
Leipsic (Ohio)

Ou ainda:
West Leipsic

Desambiguação
Desambiguações de topônimos